Kristijan Župić (en serbio: Кристијан Жупић, nacido el 30 de junio de 2000 en Novi Sad, Serbia) es un futbolista serbio que jugaba en la posición de guardameta.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Serbia
Futbolistas del FK Bačka Bačka Palanka
Futbolistas del NK Osijek
Futbolistas del FK Javor Ivanjica
Futbolistas de Novi Sad
Guardametas de fútbol